Авлиар () — гора в Турции, в иле Карс, западнее села , северо-западнее горы Аладжадаг (2695 м), восточнее города Карс. Высота 2214 метров над уровнем моря.

В 1877 году после Зивинского сражения турецкая армия Мухтар-паши заняла Аладжадаг и Авлиар. а в ходе Авлияр-Аладжинского сражения часть российских войск под командованием Василия Геймана заняла турецкие позиции на горе Авлиар. Артиллерийским обстрелом горы Авлиар командовал Фёдор Губский.

Примечания 

Горы Турции
Рельеф ила Карс